Василий Агибалов:
 Агибалов, Василий Иванович (1913—2002) — советский скульптор, педагог.
 Агибалов, Василий Осипович (1914—1999) — советский работник сельского хозяйства, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.